Bramley ist der Name folgender geographischer Objekte im Vereinigten Königreich
 Bramley (Derbyshire), Ort in Derbyshire, England
 Bramley (Hampshire), Ort in Hampshire, England
 Bramley (Surrey), Ort in Surrey, England
 Bramley (South Yorkshire), Ort in South Yorkshire, England
 Bramley (West Yorkshire), Ort in West Yorkshire, England

Bramley ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bramley (1857–1915), britischer Maler
 Ricardia Bramley (* 1974), britisch-amerikanische Schauspielerin
 Ted Bramley (1905–1989), britischer Politiker (Communist Party of Great Britain)
 William Bramley (1928–1985), US-amerikanischer Schauspieler

Bramley steht für:
 Bramley (Apfel), Kochapfelsorte